Забайка́льск — топоним в Забайкальском районе Забайкальского края России.

 Забайкальск — посёлок городского типа, административный центр района.
 Забайкальск — станция Читинского региона на Южном ходе Забайкальской железной дороги.